Vulturnus bezeichnet:

 eine Windrichtung im römischen Windsystem, siehe Anemoi#Römisches Windsystem
 in der Antike einen Fluss in Kampanien, den heutigen Volturno